Подоље може бити:

 Подоље (Ново Место на Ваху), насељено мјесто у округу Ново Место на Ваху, Тренчински крај, Словачка Република
 Подоље (Драж), насељено мјесто у општини Драж, Барања, Република Хрватска
 Подоље (област), историјски регион у западној Украјини и сјевероисточној Молдавији